hrabstwo Florence (ang. Florence County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Florence (ang. Florence County) w USA, w stanie Wisconsin